C3 може значити:

 C3 — формат паперу.
 Citroën C3 — автомобіль компанії Citroën.
 Nokia C3 — сімейство телефонів Nokia.
 C³ — англійська назва аніме та манґи Клятий Курйозний Кубик
 C3 – білок та ген.